Национальный финал состоялся 8 февраля 2008. Из всех поданных заявок было отобрано 30 песен, а затем из 15 была выбрана песня «Szívverés» на венгерском языке, которую в Белграде исполнит Чези. Песня, исполнена на английском (куплет и припев) и венгерском (последний куплет) языке под названием «Candlelight». Автором текста на английском языке стал Imre Mózsik, писавший текст к песни Венгрии в 2007. Венгерской версии — Jánosi.

Национальный отбор

Голосование 
На Евровидение 2008 Венгрии в полу-финале самое большое (4) балла дала

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт национального отбора Венгрии
 Официальный сайт Евровидения
Текст песни на английском и венгерском языках

Страны на «Евровидении-2008»